Носачов — многозначный термин.

Топоним 
 Носачов — село в Смелянском районе Черкасской области Украины.

Фамилия 
 Носачов, Андрей Петрович (1913—1990) — советский театральный актёр, Народный артист Украинской ССР (1980).